Tukingasunnguaq bezeichnet:
 Tukingasunnguaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tukingasunnguaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tukingasunnguaq (Insel, Ikerasak), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tukingasunnguaq (Insel, Sisimiut Isortuat), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland